Шенин — фамилия; имеет женскую форму Шенина.
 Шенин, Александр Фёдорович (1803—1855) — российский литератор.
 Шенин, Василий Иванович (1751—1835) — генерал-лейтенант, обер-экипажмейстер. 
 Шенин, Олег Семёнович (1937—2009) — советский партийный и государственный деятель, российский политик, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС (1990—1991).

 Шенина, Елена Николаевна (1956—2016) — советская биатлонистка.

См. также 

 Шеин